Ez a lista a Majomparádé című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái